El Torneo de campeones de snooker es uno de los 24 torneos oficiales del circuito mundial de este deporte, que se ha jugado en 1978, 1980 y anualmente desde el año 2013 inicialmente en Londres y posteriormente en Coventry. El jugador con más victorias en el torneo es el inglés Ronnie O'Sullivan con tres (2013, 2014 y 2018).

Ediciones

Referencias

Competiciones de snooker